

Власково — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Власково — присілок, Яшкинський округ, Кемеровська область